The Garden of Eden (roman), roman van Ernest Hemingway
 The Garden of Eden (1928), Amerikaanse film uit 1928